Бернхард Ма́йер (; 15 декабря 1923, Фрайбург — 30 октября 1993, Тюбинген) — немецкий музыковед. Основная сфера научных интересов — музыка и музыкальная теория XVI—XVII веков, прежде всего учение о ладах и проблемы позднеренессансной гармонии, а также musica reservata. Подготовил к изданию сочинения Чиприано де Роре, Луки Маренцио и других.

Биографическая справка 
Б. Майер получил образование во Фрайбургском университете, где изучал музыковедение (у Г.Ценка и В.Гурлитта) и филологию. Там же в 1952 защитил диссертацию о мессах Обрехта. В 1955–86 преподавал (с 1970 — профессор) в Тюбингенском университете. В 1963 хабилитирован по совокупности научных трудов.

Научная деятельность 
Центральное место в не слишком объёмном наследии Майера занимают две книги: «Лады классической вокальной полифонии» (Die Tonarten der klassischen Vokalpolyphonie; Утрехт, 1974) и «Старинные лады, представленные в инструментальной музыке XVI—XVII веков» (Alte Tonarten, dargestellt an der Instrumentalmusik des 16. und 17. Jahrhunderts; Кассель, 1992). Проблема многоголосных ладов в музыке XVI и XVII веков (одна из наиболее дискуссионных в музыковедении XX века) рассматривается Майером через призму аутентичной теории (то есть, ренессансных и раннебарочных трактатов). По мнению ученого, номенклатура ладов (двенадцатиладовой системы Глареана), кочевавшая из одного источника в другой, имела реальное воплощение в творчестве мастеров, а не являлась только «данью традиции». Для композиции этой эпохи сохраняют актуальность не только разграничение автентического и плагального лада (наглядно выражающееся в комбинации ключей вокальных партий), но и одноголосные мнемонические формулы григорианского хорала. По Майеру, мелодическое содержание голосов музыкальной ткани обусловлено монодической формулой того лада, в котором написано произведение. Разнообразные отклонения от нормы (например, нехарактерные для того или иного лада каденции — clausulae peregrinae, смешение ладов — commixtio tonorum) трактуются Майером как средства музыкального истолкования текста; об этом говорит уже название второй части книги 1974 года — «Лады как средство истолкования слова» (Die Modi als Mittel der Wortausdeutung).

Рецепция 
Учение Майера о ладах вызвало существенный резонанс в западной Европе и США. Главным оппонентом Б. Майера был Карл Дальхауз. Последний являлся сторонником «объединённого плагально-автентического лада» (Gesamtmodus) и считал, что диспозиция голосов не может быть достаточным критерием для различения двух разновидностей лада.
Гарольд Пауэрс взял за основу своей концепции теорию Майера, сильно модифицировав её. В России частичное влияние Майера очевидно в масштабной статье Ю.Н.Холопова «Рекомендации к определению лада в старинной музыке» (1999). Адаптируя теорию Майера к русскому словоупотреблению, Холопов предложил удобный термин «парная диспозиция».

Основные труды

Книги 
 Die Tonarten der klassischen Vokalpolyphonie (Utrecht, 1974; англ. перевод, 1988)
 Alte Tonarten, dargestellt an der Instrumentalmusik des 16. und 17. Jahrhunderts (Kassel, 1992)

Статьи 
 Die Harmonik im cantus firmus-haltigen Satz des 15. Jahrhunderts (1952)
 The Musica Reservata of Adrianus Petit Coclico and its Relationship to Josquin (1956)
 Bemerkungen zu Lechners “Motectae Sacrae” von 1575 (1957)
 Reservata-Probleme: ein Bericht (1958)
 Heinrich Loriti Glareanus als Musiktheoretiker (1960)
 Wortausdeutung und Tonalität bei Orlando di Lasso (1963)
 Modale Korrektur und Wortausdeutung im Choral der Editio Medicaea (1969)
 Staatskompositionen von Cyprian de Rore (1969)
 Zur Musikhistoriographie des 19. Jahrhunderts (1969)
 Die Modi der Toccaten Claudio Merulos (Rom 1598 und 1604) (1977)
 Zur Modalität der »ad aequales« disponierten Werke klassischen Vokalpolyphonie // Festschrift G. von Dadelsen, hrsg. von T. Kohlhase / V. Scherliess. Neuhausen-Stuttgart, 1978, S. 230-239.
 Zum Gebrauch der Modi bei Marenzio: Tradition und Neuerung (1981)
 Die “Octo Beatitudines” in der Vertonung von Adrian Willaert und Orlando di Lasso (1983)
 Zur Tonart der Concertato-Motetten in Monteverdis "Marienvesper" (1986)
 Rhetorical Aspects of the Renaissance Modes (1990)
 Auf der Grenze von modalem und dur-moll-tonalem System (1992)

Издания 
В серии Corpus Mensurabilis Musicae(CMM):
 vii: Jacques Barbireau: Opera omnia (1954–7)
 xiv: Cipriano de Rore: Opera omnia (1959–7)
 iv–vi: Luca Marenzio: Opera omnia (1978–83)

Примечания

Литература 
 Г.И. Лыжов. Теоретические проблемы мотетной композиции второй половины XVI века. Дисс. канд. иск. М., 2003.

Музыковеды Германии
Теоретики музыки